Holéczy Ákos (1918–1999) jazzmuzsikus, klarinétos, szaxofonos, zenekarvezető
 Holéczy Ákos (1943–2016) magyar származású svájci dzsesszzenész, szaxofonművész